Адія Ганбаатар — монгольський дипломат
 Аріунбаатар Ганбаатар — монгольський і російський оперний співак